Епископ Силуа́н (, , в миру Ста́врос Фотине́ас, ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Синопский (с 2020), викарий Австралийской архиепископии.

Биография 
Родился в 1978 году в Брисбене, в Австралии.

Со степенью бакалавра социологии окончил Квинслендский университет и со степенью магистра иностранных языков университет Флиндерса.

В 2001 году окончил Сиднейскую духовную семинария святого апостола Андрея со степенью бакалавра богословия и поступил в Пантанассийский монастырь, где 23 ноября 2002 года был пострижен в рясофор. 1 декабря 2002 года был рукоположен в сан иеродиакона. 25 октября 2003 году в Брисбене архиепископом Австралийским Стилианом (Харкианакисом) был рукоположен в сан иеромонаха, став настоятелем Успенского храма в Квинсленде. 4 июня 2006 года был возведён в достоинство архимандрита и начал служение в монастыре святого Нектария Эгинского.

Позднее стал эпитропом Аделаиды, с 2017 года являясь профессором патристики Сиднейской духовной семинарии апостола Андрея.

28 ноября 2019 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Синопского, викария Австралийской архиепископии.

19 января 2020 года в Благовещенском соборе в Сиднее состоялась его епископская хиротония, которую совершили: архиепископ Австралийский Макарий (Гриниезакис), митрополит Севастийский Серафим (Гинис), епископ Дервский Иезекииль (Кефалас), епископ Милитопольский Иаков (Цигунис), епископ Мелойский Емилиан (Кутузис), епископ Кианейский Элпидий (Каралис).

Труды

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники Квинслендского университета
Викарии Австралийской архиепископии